Tina kan avse:

 Tina (namn) – ett kvinnonamn
 Tina (djur) – ett släkte av fjärilar 
 Tina (fångstredskap) – en typ av bur som används vid fiske
 Tina (växter) – ett släkte av kinesträdsväxter
 Tina – ett språk på Filippinerna, se sambal (språk)
 1222 Tina – en asteroid
 TINA – en politisk slogan, There Is No Alternative

Geografi

Sverige 
Tina, Rättviks kommun ort i Rättviks kommun

USA 

 Tina, Missouri, ort, Carroll County,